Garrofer bord (Anagyris foetida) 
 Garrofer bord o arbre de l'amor (Cercis siliquastrum)
 Garrofer bord o terebint (Pistacia terebinthus)